Samväldesspelen 1994 () hölls i Victoria i Kanada med 18 augusti och 28 augusti . 2 669 deltagare från 63 länder tävlade i 12 olika sporter.

För fjärde gången avgjordes spelen i Kanada, vilket blev möjligt efter Victorias framgångsrika ansökan 1988. För sista gången deltog Hongkong, innan man blev kinesisk speciell administrativ region i juli 1997.

Medaljliga

Källor
 1994 Commonwealth Games medal tally
 Engelskspråkiga Wikipedia: 1994 Commonwealth Games (27 mars 2006)

Fotnoter

Externa länkar

1994 i Kanada
1994
Internationella sportevenemang i Kanada
Sportåret 1994
Sportevenemang i British Columbia
British Columbia under 1900-talet